

Anno 
 292 o 292 a.C.

Codici 
 292 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Burlington, nel New Jersey

Matematica 
 292 – numero